Tai o TAI hacen referencia a varios artículos:

Culturas

 Tai (etnografía), varios grupos humanos dominantes del Sudeste Asiático;
 Lenguas tai, subfamilia de lenguas dentro de la familia tai-kadai;

Lugares

 Tai (ciudad) (chino:  o , Tái), antiguo asentamiento en China durante la dinastía Xia, en la actual Wugong (Shaanxi);

Acrónimo

 Técnicos Auxiliares de Informática, un órgano del Estado español;
 Teorías de alcance intermedio;
 Tiempo Atómico Internacional;
 Turkish Aerospace Industries;

Otros

Tai (vino), vino italiano
Tai (elefante) (1968-2021), elefanta asiática que apareció en varias películas.

No confundir
No confundir con thai.